Mourey ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Mourey (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Risa Lavizzo-Mourey (* 1954), Präsidentin der Robert Wood Johnson Foundation